Чемпионаты Аргентины проводятся с 1921 года.

Изначально звание чемпиона разыгрывалось по двухступенчатой системе. Сначала проводился круговой турнир (так называемый «Главный турнир» — "Torneo Mayor"), победитель которого встречался в матче с действующим чемпионом страны.
С 1950 года звание чемпиона разыгрывается в турнире (исключение — 1953 год, когда М. Найдорф в матче отобрал звание чемпиона у победителя кругового турнира 1952 года Р. Шокрона).

Женские чемпионаты Аргентины проводятся с 1938 года.

Хронологическая таблица

Мужские чемпионаты

Женские чемпионаты

Примечания

Литература 
 

Аргентина